Een onbewoond eilandje van het Franse overzeese gebied Saint-Pierre en Miquelon; zie Grand Colombier (eiland)
 Een bergpas in de Franse Jura; zie Col du Grand Colombier
 Een 2043 meter hoge bergtop in het Franse Baugesmassief; zie Grand Colombier (berg)